

Részt vevő csapatok 

 1A Svéd Labdarúgó Szövetség honlapja szerint.

A bajnokság végeredménye

Osztályozó 

Halmstads BK nyert 3–2-es összesítéssel.

Eredmények

Statisztika

Góllövőlista

Gólpasszok

Mesterhármasok 

 4 4 gólt szerzett

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos oldal 

Allsvenskan szezonok
Svéd 1